Червоненська сільська рада — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Червоненська сільська рада — Запорізька область, Гуляйпільський район
 Червоненська сільська рада — Київська область, Фастівський район
 Червоненська сільська рада — Кіровоградська область, Гайворонський район
 Червоненська сільська рада — Львівська область, Золочівський район
 Червоненська сільська рада — Сумська область, Сумський район
 Червоненська сільська рада — Чернігівська область, Коропський район